Шан-Кая — гора і скелі на південному сході платоподібного лісистого відрогу масиву Демерджі-яйла. В 4 км від нп Генеральське (Алушта)

 Шан-Кая, Ішан-Кая — куполоподібне голе підняття з відрогом і скельною розпадиною на схилі Карабі-яйли

 Шан-Кая-Кубаси — карстова печера в Криму. Карабі-яйла.

Див. також
 Шаан-Кая

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.